Szabó István
 Szabó István (1695–1753) bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár
 Szabó István (1801–1892) műfordító, pap, az MTA tagja
 Szabó István (1857–1932) honvédőrnagy
 Szabó István (1867–1947) Szatmár-nagyváradi apostoli kormányzó
 Szabó István (1887–1978) politikus, országgyűlési képviselő (FKGP)
 Szabó István (1891–1957) vegyészmérnök, borász
 Szabó István (1896–1974) politikus, országgyűlési képviselő (SZDP)
 Szabó István (1898–1969) agrártörténész, levéltáros, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Szabó István (1901–1969) állami díjas földműves, gazdasági vezető
 Szabó István (1903–1992) Kossuth-díjas szobrász
 Szabó István (1906–1974) katona, politikus, az MDP PB tagja, országgyűlési képviselő (MKP, MDP, MSZMP)
 Szabó István (1908–1987) újságíró
 Szabó István (1910–1992) színész
 Szabó István (1913–2000) állatorvos, egyetemi tanár
 Szabó István (1916–1989) orvos, tüdőgyógyász
 Szabó István (1914–1988) Ybl-díjas építész
 Szabó István (1920–1957) ötvenhatos forradalmár
 Szabó István (1921–1997) orvos, szakíró, egyetemi tanár
 Szabó István (1922–1991) sportvezető
 Szabó István (1924–2017) Kossuth- és Állami díjas mezőgazdász, az MSZMP PB tagja
 Szabó István (1924) tervező mérnök, lapszerkesztő
 Szabó István (1925–2012) bűvész
 Szabó István (1926) bodrogi főesperes
 Szabó István (1927–2017) szobrász, Szabó István (1903–1992) szobrász fia
 Szabó István (1931–1976) író
 Szabó István, ifj. (1937–1984) jugoszláviai magyar színházi rendező
 Szabó István (1938) Kossuth-díjas filmrendező
 Szabó István (1939–2006) sportoló, hegymászó
 Szabó István (1941–2020) piarista szerzetes, tanár
 Szabó István (1943) labdarúgó
 Szabó István (1945) válogatott kézilabdázó, edző
 Szabó István (1949) labdarúgó, kapus (Dorog, Videoton)
 Szabó István (1950) világbajnok kajakozó, politikus (MIÉP)
 Szabó István (1953) tanár, lantművész
 Szabó István (1954) zenész (P. Box)
 Szabó István (1954–2009) bűvész, id. Szabó István (1925) bűvész fia
 Szabó István (1956) református püspök, egyetemi tanár
 Szabó István (1959) politikus, országgyűlési képviselő (Fidesz)
 Szabó István (1963) író, költő, forgatókönyvíróként: Sz. Szabó István
 Szabó István (1967) labdarúgó
 Szabó István (1972) színész, rendező, író és táncos-koreográfus (művésznevei: P. Szabó István, Peet Goodman, Peet)
 Szabó István (1976) amerikaifutball-játékos
 Szabó István (?) diplomata, nagykövet, később a Magyar–Török Baráti Társaság elnöke

Hasonló nevűek
 Bágyoni Szabó István (1941) költő, prózaíró, műfordító, tanár
 B. Szabó István (1893–1976) politikus, országgyűlési képviselő (FKGP)
 bogárdi Szabó István (1956–) református püspök, egyetemi tanár
 Mözsi-Szabó István (1927–2019) festőművész
 Nagyatádi Szabó István (1863–1924) politikus, országgyűlési képviselő, miniszter
 Náray-Szabó István (1899–1972) vegyész, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Sokorópátkai Szabó István (1878–1938) politikus, országgyűlési képviselő, miniszter
 Szabó István Mihály (1925–2015) mikrobiológus, ökológus, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Vári Szabó István (1827–1906) ügyvéd, politikus, polgármester

Jegyzetek